Französischer Garten steht für:

 Französischer Garten, barocker Gartenstil, siehe Barockgarten
 Französischer Garten (Celle), öffentlicher Park in der Stadt Celle, Landkreis Celle, Niedersachsen
 Französischer Garten in Schwetzingen, Schlossgarten in der Stadt Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, siehe Schloss Schwetzingen #Französischer Garten

Siehe auch:
 Deutsch-Französischer Garten, Landschaftspark in Saarbrücken, Saarland